Salamander kan syfta på:

 Salamander, stjärtgroddjur inom familjen Salamandridae, se salamandrar
 Salamander, mer allmän benämning på individer inom ordningen stjärtgroddjur även om de inte ingår i fanmiljen Salamandridae
 Salamander (mytologi), elementarande som förknippaedes med elden
 Salamander (ugn), ugn som används för att snabbt hetta upp en maträtt på ytan
 Salamander (tidskrift), svensk avantgardistisk konsttidskrift 1955–1956
 Salamander (datorspel), arkadspel från Konami, utgivet 1986
 Salamander (tv-serie), flamländsk kriminalserie